Olaszországi települések
Corvara : város Pescara megyében, Abruzzo régióban
Corvara in Badia : község Dél-Tirolban (Bolzano autonóm megyében), Trentino–Alto Adige régióban
Olaszországi településrészek (frazionék)
Corvara (Beverino) : Beverino község frakciója, Della Spezia megyében, Liguria régióban
Corvara (Moso in Passiria) : Moos in Passeier (Moso in Passiria) község frakciója Dél-Tirolban (Bolzano autonóm megyében), Trentino–Alto Adige régióban